Plaatsen:
 Hurley (Berkshire), Verenigd Koninkrijk
 Hurley (Warwickshire), Verenigd Koninkrijk
 Hurley (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Hurley (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Hurley (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Hurley (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Hurley (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Hurley (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Personen:
 Hugo "Hurley" Reyes, een personage uit de serie Lost

Anders:
 THC Hurley, een hockeyclub uit Amstelveen
 Hurley, stick waarmee Hurling gespeeld wordt
 Hurley (zeilboot), een Brits zeilbootmerk
 Hurley International, een internationaal bedrijf onder beheer van Nike